Tykocin – miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tykocin
 Tykocin – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim
 Tykocin – dawna gromada w powiecie wysokomazowieckim w województwie białostockim

Zobacz też 
 Bitwa pod Tykocinem (1656)
 Bitwa pod Tykocinem – 21 maja 1831  podczas powstania listopadowego
 Mennica w Tykocinie
 Powiat tykociński
 Zamek w Tykocinie